Sang-mêlé est un synonyme de « métis, mulâtre, chabin, quarteron » qui n'est plus utilisé dans le français courant actuel. 
Dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Joanne Kathleen Rowling utilise le concept de sang-mêlé pour désigner l'alliance de la race des sorciers et de celle des moldus.
Dans les livres de Rick Riordan, les sang-mêlé sont les enfants d'un dieu/déesse et d'un/une mortel/mortelle.
Pour les chevaux, le terme « demi-sang » est employé pour désigner les croisements des pur-sang anglais ou arabes avec les autres races équines. C'est la traduction littérale de l'anglais half-blood. Pour un exemple, consultez l'article sur le charolais.
 Sang-mêlé est un collectif de hip-hop originaire de Limoges.